John Byron Sr. (? - ?), Engelse ridder en luitenant van Sherwood Forest.
 John Byron Jr. (ca. 1526 – 1600), Engelse ridder en high sheriff van Lancashire. Zoon van John Byron Sr.
 John Byron (baron) (1599–1652), Engels koningsgezind militair en de eerste baron Byron. Zoon van Sir John Byron Jr.
 John Byron (viceadmiraal) (1723 – 1786), Engels viceadmiraal. Afstammeling van bovenstaande. 
 John Byron (kapitein) (1756 – 1791), Engels marineofficier en vader van de dichter George Gordon Byron. Afstammeling van bovenstaande baron. 

Daarnaast kan ook bedoeld worden: 
 John Byron Nelson (1912 - 2006), Amerikaans golfer